Badias Medeiros (Unaí, 1940) é um violeiro e compositor brasileiro.

Discografia 
 Esbrangente
 Sertão ponteado - Memórias musicais do Entorno do Distrito Federal

Violeiros de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Naturais de Unaí